75-й чемпионат Европы по тяжёлой атлетике прошёл с 9 по 14 апреля 1996 года в Ставангере (Норвегия). В турнире приняли участие 182 спортсмена из 34 стран. Атлеты были разделены на 10 весовых категорий и соревновались в двоеборье (рывок и толчок).

Медалисты

Командный зачёт

Ссылки 
 Тяжёлая атлетика. Справочник (редакторы А. Алексеев, С. Бердышев). — М., «Советский спорт», 2006. ISBN 5-9718-0131-7

1996
Тяжёлая атлетика
Международные спортивные соревнования в Ставангере
Апрель 1996 года
Спорт в Норвегии в 1996 году
1996 год в тяжёлой атлетике